«Волшебная кисточка» — рисованный мультфильм 1997 года, созданный на студии «Кристмас Филмз», заказчик — 4 канал Британской телекомпании BBC. Режиссёр Валерий Угаров создал в проекте «Сказки народов мира» мультфильм по мотивам китайской сказки.

Сюжет 
Давным-давно в стране, где правил император, жил мальчик-сирота по имени Малян. Он мечтал стать известным художником. Но у него не было даже кисточки. Он рисовал угольком на плоских камнях и его рисунки были как живые. Однажды ночью во сне к нему пришёл призрачный старец и сказал: «Малян! У меня есть волшебная кисточка для тебя, только для тебя одного. Но помни, важно только то, что у тебя внутри. Рисуй сердцем!» Старец оставил кисточку и исчез. Наутро Малян увидел кисточку, побежал к пруду и на камне нарисовал карпа — и тот ожил и нырнул в пруд. Для знакомой девочки Малян нарисовал козочку и она ожила. Слуги доложили помещику и привели к нему мальчика. Помещик велел нарисовать меч, Малян отказался и вынужден был бежать. Помещик донёс императору, и Маляна искала и схватила стража. Мальчика привели к императору, и он приказал рисовать. Малян изобразил стрекозу и она полетела. Тогда император отобрал кисточку и сам нарисовал груду золота, но она превратилась в большую змею. Тогда император вернул кисть и велел рисовать много золота. Малян предложил золотое дерево на острове в море и нарисовал на ширме. Изображение ожило, ширма стала порталом, ведущим на берег моря с парусником. Император шагнул на корабль и поплыл к золотому дереву, и только требовал ветер для скорости. Ветер усилился и разбил парусник об основание золотого дерева. Малян тоже шагнул в портал и ушёл по берегу моря. Он хотел быть свободным художником.

Создатели

Фестивали и премии 
 1998 — III Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Тарусе : Приз жюри за лучший фильм для детей — «Волшебная кисточка» реж. Валерий Угаров.
 1998 — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм — Номинация.
 2001 — Международный кинофестиваль в Сеуле : специальный приз за лучший анимационный фильм для телевидения — «Волшебная кисточка».

Видео 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Волшебная кисточка» Выпуск 1.

См. также 
 Жёлтый аист — мультфильм по китайской сказке.

Примечания

Ссылки 
 
 «Волшебная кисточка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы России 1997 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Кристмас Филмз»
Мультфильмы Валерия Угарова
Мультфильмы по китайским сказкам